Stablewski ist der Familienname folgender Personen:

 Florian von Stablewski (1841–1906), katholischer Priester, Politiker in Preußen und Erzbischof
 Stanislaus von Stablewski (1832–1904), Rittergutsbesitzer in Posen, MdHdA